Hutt River
 Hutt (rivier in Nieuw-Zeeland)
 Hutt (rivier in West-Australië) 
Lower Hutt, een stad in de regio Wellington op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland
Upper Hutt, een stad in de regio Wellington op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland
Jabba de Hutt